Lipinki (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Nowomiejski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Lipinki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Gorlicki
 Lipinki (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in het district Gorlicki
 Lipinki (Lubusz), een plaats in het Poolse district Wschowski, woiwodschap Lubusz
 Lipinki (powiat Bialski), een plaats in het Poolse district Bialski, woiwodschap Lublin
 Lipinki (powiat Bydgoski), een plaats in het Poolse district Bydgoski, woiwodschap Kujavië-Pommeren
 Lipinki (powiat Chełmski), een plaats in het Poolse district Chełmski, woiwodschap Lublin
 Lipinki (powiat Kozienicki), een plaats in het Poolse district Kozienicki, woiwodschap Mazovië
 Lipinki (powiat Świecki), een plaats in het Poolse district Świecki, woiwodschap Kujavië-Pommeren
 Lipinki (powiat Wołomiński), een plaats in het Poolse district Wołomiński, woiwodschap Mazovië
 Lipinki (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Drawski, woiwodschap West-Pommeren